Legie (z latinského legio „vojenské odvody“, což je odvozeno ze slova legere „vybírat“, „odvádět“, „shromažďovat“) je označení některých armádních jednotek. Mezi nejznámější legie patří:

 Římská legie, vojenská jednotka ve starověkém Římě čítající asi 5000 mužů
 Francouzská cizinecká legie, elitní vojenský útvar francouzské armády
 Československé legie, označení pro jednotky zahraničního odboje Čechů a Slováků za první světové války
 Španělská Legie, elitní jednotka španělské armády
 Arabská legie, pravidelná armáda Transjordánska, jejímž nástupcem je jordánská armáda
 Legie Condor, dobrovolnická jednotka německé Luftwaffe, která se účastnila španělské občanské války
 Americká legie, organizace amerických veteránů
 Řád čestné legie, nejvyšší francouzské vyznamenání
 Legionář, v širším smyslu příslušník legie, v užším smyslu římský voják
 Legie malých, sociální instituce Červeného kříže s přidruženým Divadlem mládeže a Scénou adeptů
v kultuře
 Legie (film, 2010) – americký film z roku 2010
 Legie zkázy, alternativně též Žoldák: Legie zkázy – britsko-americký film z roku 1998
 Orel Deváté legie – britsko-americký film z roku 2011
 Poslední legie – historický válečný koprodukční film z roku 2007
 Legie (Červený trpaslík) – epizoda britského sci-fi sitcomu Červený trpaslík
 Legie (hra) – česká počítačová hra
 Legie – česká internetová databáze sci-fi a fantasy knih
ostatní
 Legie (námořní loď), československá námořní loď

Související články 
 Interbrigády
 Žoldnéř

Externí odkazy